Jméno a příjmení Jiří Bárta má více nositelů:

 Jiří Bárta (skladatel) (1935–2012) – český hudební skladatel
 Jiří Bárta (* 1964) – český violoncellista
 Jiří Bárta (zpěvák) (1943–2001) – český zpěvák lidových písní